Божидар Влајић је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1964. || Поподне || /
|-
| 1966. || Коњух планином || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Овчар || /
|}

Југословенски глумци